Агафья, Агафия — женское русское личное имя греческого происхождения.

Известные носительницы:
 Агафия Владимировна — младшая дочь великого князя Владимира Мономаха, в 1116 году выдана за князя городенского Всеволода Давыдовича.
 Агафия Всеволодовна (ок. 1195—1238) — дочь Всеволода Святославича Чермного, князя черниговского и киевского, супруга великого князя Владимирского Юрия Всеволодовича.
 Агафья Карповна — монахиня Иоанно-Предтеченского монастыря в Москве, последовательница секты хлыстов.
 Агафья Константиновна (после 1328 — после 1350) — волынская княгиня, единственная дочь ростовского князя Константина Васильевича.
 Агафья Мстиславна — княгиня новгородская, затем великая княгиня владимирская, дочь смоленского князя Мстислава Романовича Старого.
 Агафия Палермская (Катанская) (ум. ок. 251) — христианская святая, мученица.
 Агафья Ростиславна — дочь великого князя Ростислава Мстиславича, вторая жена новгород-северского князя Олега Святославича.
 Агафья Святославовна (между 1190 и 1195—1247) — представительница династии Рюриковичей по рождению и княгиня Мазовецкая по браку.

 Агафия (Крапивникова) (1890—1937) — монахиня Русской православной церкви, преподобномученица.

 Агафья Коровница — день народного календаря у славян, посвящённый корове-кормилице.